«Брайтон» может означать один из следующих футбольных клубов:
 «Брайтон энд Хоув Альбион» — футбольный клуб в Англии.
 «» — футбольный клуб в Австралии.